

Теодорово — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Теодорово — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Теодорово — село в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Теодорово — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Теодорово — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Теодорово — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Теодорово — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства